Cile
San Fabián – comune del Bío-Bío
 Filippine
San Fabian – municipalità della Provincia di Pangasinan

Pagine correlate
San Fabiano
Fabian (disambigua)